Литія — коротке православне богослужіння.

Топонім 

 Литія — місто в Словенії.
 Литія — община в Словенії.